Ку́бок Ла́твии по футбо́лу 1997 года — 56-й розыгрыш Кубка Латвии по футболу.

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 1997
 Первая лига Латвии по футболу 1997
 Вторая лига Латвии по футболу 1997

Ссылки 
 Результаты розыгрыша на сайте home.lv
 Результаты розыгрыша на сайте RSSSF.com

1997
Футбол в Латвии в 1997 году